Tapoglianesi – abitanti di Campolongo Tapogliano
Tapoglianesi – abitanti di Tapogliano